Pedro Castillo peut faire référence :

 Pedro Castillo (né en 1963), matador espagnol ;
 Pedro Castillo (né en 1969), syndicaliste et homme d’État péruvien.